Cumberland County  ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Cumberland County (Illinois)
 Cumberland County (Kentucky) 
 Cumberland County (Maine) 
 Cumberland County (New Jersey) 
 Cumberland County (North Carolina) 
 Cumberland County (Pennsylvania) 
 Cumberland County (Tennessee) 
 Cumberland County (Virginia)

in Kanada:
 Cumberland County (Nova Scotia)

in Australien:
 Cumberland County (New South Wales)

Siehe auch:
 Cumberland (England), traditionelle Grafschaft, ging in der Grafschaft Cumbria auf